Atendente automatizado é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Aparelho de processamento de voz que atende as chamadas por meio de uma gravação digital e, depois, permite que o chamador se encaminhe sozinho para a pessoa ou departamento que deseje, digitando o número de ramal. Geralmente este aparelho é conectado a um PABX, já que não é capaz de conectar o chamador a um ramal (muito poucos oferecem essa funcionalidade, por meio de um recurso especial).  Este aparelho automatiza as funções de atendente do pabx.

Funcionamento

Normalmente, o sistema funciona da seguinte forma:

"Obrigado por ligar para a nossa empresa.Se você sabe o ramal da pessoa com quem deseja falar, digite-o agora.  Ou disque 0 para falar com a telefonista para maiores esclarecimentos."

Outros
Um atendente automatizado pode ser instalado também em um correio de voz.

Telefonia
Central de atendimento telefônico